Zorkij (aparat fotograficzny)
 Zorkij (1904) – rosyjski niszczyciel z I wojny światowej
 Zorkij (1960) – radziecki niszczyciel projektu 57bis z okresu powojennego